Müllerberg steht für:

 Müllerberg (Gemeinden Bad Schallerbach, Pichl, Wallern), Ortschaft von Bad Schallerbach und Wallern, Bezirk Grieskirchen, sowie Pichl, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Müllerberg (Gemeinde Sankt Josef), Ort in der Ortschaft Tobisegg von Sankt Josef (Weststeiermark), Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Müllerberg (Loburg), 123 m, Erhebung bei Loburg, Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Müllersberg
 Müllenberg
 Müllberg